Сонцівська сільська рада — сільська рада в Донецькій області
 Сонцівська сільська рада — сільська рада в Кіровоградській області